Hurones el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Huron (Míchigan)
Condado de Huron (Ohio)

Y de un condado de Canadá:
Condado de Huron (Ontario)